Джаки Джойнър-Кърси (), рождено име Джаклин Джойнър (), родена на 3 март 1962 година в щата Илинойс е знаменита американска лекоатлетка, основно в дисциплините дълъг скок, седмобой и спринтове, многократна олимпийска и световна шампионка. Има три златни, един сребърен и два бронзови олимпийски медала. Списанието Sports Illustrated for Women я обявява за най-добрата атлетка на 20 век.

Лични рекорди

Външни препратки 
 Jackie Joyner-Kersee on IAAF
 USA Track and Field bio
 Jackie Joyner-Kersee's U.S. Olympic Team bio
 The Jackie Joyner Kersee Foundation

Американски лекоатлетки
Американски олимпийски шампиони
Летни олимпийски игри 1984
Спортисти на летните олимпийски игри 1988
Спортисти на летните олимпийски игри 1992
Летни олимпийски игри 1996
Родени в Илинойс